Фле () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 55 км на захід від Діжона.

Історія 

1 січня 2019 року Фле і Б'єрр-ле-Семюр було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Валь-Ларре.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 172,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Фле на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Ор

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Кот-д'Ор